Ciutat de Braçac, departament de Tarn i Garona (França)
 Ciutat de Braçac, departament de l'Arieja (França)
 Ciutat de Braçac, al departament del Tarn
 Ciutat de Brassac-les-Mines, departament de Puèi Domat (França)
 Cantó de Braçac, a la sotsprefectura de Castres, departament del Tarn (França)
 Senyoria de Brassac, senyoria feudal